Крум(Софија, 15. август 1986) бугарски је поп-фолк певач.

Дискографија

Албуми 
 Не си играй с мен (2007)
 Не друг, а аз (2009)

Спотови

Спотови на страним језицима

Фолк спотови 

Рођени 1986.
Софијци
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи